Krackowizer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Krackowizer (1821–1875), österreichischer Chirurg und Revolutionär von 1848
 
 Franz Stefan Krackowizer (1817–1893), österreichischer Maler und Grafiker
 Helmut Krackowizer (1922–2001), österreichischer Motorradhistoriker
 Hermann Krackowizer (1846–1914), österreichischer Architekt